Kiri steht für:
 Kiri (Demokratische Republik Kongo), Stadt in Mai-Ndombe (Provinz), Demokratische Republik Kongo
 Kiri Airport, Flughafen in Kiri (Demokratische Republik Kongo), Mai-Ndombe (Provinz), Demokratische Republik Kongo
 Kiri (Nigeria), Ortschaft im nigerianischen Bundesstaat Borno
 Kiri, französische Käsemarke, siehe Bel (Unternehmen) #Marken
 japanische Bezeichnung für das Holz des Blauglockenbaums, siehe Blauglockenbaum #Nutzung
 Kiri (Schiff, 1915), japanischer Zerstörer der Kaba-Klasse
 Kiri (Schiff, 1944), japanischer Zerstörer der Matsu-Klasse
 JDS Kiri (PF-11/PF-291/YAC-20), japanische Patrouillenfregatte, ex USS Everett (PF-8) der Asheville-/Tacoma-Klasse

Kiri ist der Familienname folgender Personen:
 Nina Kiri (Nina Kiridžija; * 1992), serbisch-kanadische Schauspielerin
 Riku Kiri (* 1963), finnischer Gewichtheber
 Sota Kiri (* 1999), japanischer Fußballspieler